«Спорти́вная» — станция Самарского метрополитена. Расположена на 1-й линии между станциями «Советская» и «Гагаринская».

Станция расположена на улице Юрия Гагарина, недалеко от филиала универмага «Самара».

История

Строительство 
В сентябре 1984 года началась проходка тоннелей от «Советской». Проходка тоннелей на перегоне «Спортивная» — «Гагаринская» велась от «Гагаринской» двумя тоннельными отрядами — № 30 и № 35. Это делалось для того, чтобы вода самотеком «под горку» выходила из построенных тоннелей. Со второй половины 1988 года на станции начался монтаж конструкций, а в 1989 году она была сдана под отделку. Строилась станция открытым способом.

Пуск 
Станция открыта 25 марта  года в составе второго пускового участка Самарского метрополитена «Советская» — «Гагаринская».

До открытия станции «Гагаринская», за которой находятся оборотные тупики, перегон между «Советской» и «Спортивной» работал в особом режиме — по второму пути ходил поезд-челнок.

Вестибюли и пересадки 

Один вестибюль, оборудован лестницами, выход на улицу осуществляется через подземные переходы.

В марте 2011 года начался монтаж перекрытий над выходами из подземных переходов.

Техническая характеристика 
Конструкция станции — колонная трёхпролётная мелкого заложения (глубина заложения ≈ 8 метров).

Привязка общественного транспорта

Автобус 

 Маршрутное такси:
 № 205 «Причал № 6 — мкр. Крутые Ключи»
 № 226 «Хлебная пл. — Ул. Солнечная»
 № 480 «Ж/Д вокзал — мкр. Крутые ключи»

Архитектура и оформление 
Колонны и боковые стены облицованы бледно-серым, почти белым мрамором. На путевых стенах картины на спортивную тему выполнены мраморной мозаикой.

Схема станции

Фотографии

См. также 
 Спортивная (станция метро, Москва)
 Спортивная (станция метро, Санкт-Петербург)
 Спортивная (станция метро, Минск)
 Спортивная (станция метро, Харьков)
 Список станций Самарского метрополитена

Ссылки 
 «Спортивная» на сайте Самаратранс.info

Станции Самарского метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
Станции метрополитена, построенные в 1993 году